

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Gol“ beginnt.

Gol 



 Gol, Darko (* 1954), deutscher Bildhauer
 Gol, Ehud (* 1946), israelischer Diplomat
 Gol, Janusz (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Gol, Jean (1942–1995), belgischer Politiker, MdEP
 Gol, Sohel Altan (* 1989), deutsch-türkischer Schauspieler